de staart van een paard
 paardenstaart (geslacht) (Equisetum, vroeger ook cauda equina), een plantengeslacht uit de paardenstaartenfamilie
 lidsteng (Hippuris vulgaris), een waterplant
 paardenstaart (haardracht), een simpelweg opgebonden haardracht
 bundel zenuwen onderaan het onderste uiteinde van het ruggenmerg, zie cauda equina